P118 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 118, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament